Sabaneta peut désigner :

Toponymes

Sabaneta, une ville du département d'Antioquia.

San Ignacio de Sabaneta, capitale de la province de Santiago Rodríguez.

Sabaneta : une station de la ligne 1 du métro de Maracaibo.

Localités 
 Sabaneta : une ville de l'État de Barinas au Venezuela ;
 Sabaneta : capitale de la paroisse civile de Sabaneta de la municipalité de Miranda dans l'État de Falcón ;
 Sabaneta : localité de la paroisse civile de Tinaquillo de la municipalité de Falcón dans l'État de Cojedes.

Subdivisions 
 Sabaneta : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité d'Alberto Arvelo Torrealba dans l'État de Barinas ;
 Sabaneta : l'une des sept paroisses civiles de la municipalité de Miranda dans l'État de Falcón.